Gmina Rudnik může být:

 Gmina Rudnik – vesnická gmina v okrese Ratiboř, Slezské vojvodství, Polsko
 Gmina Rudnik nad Sanem – městsko-vesnická gmina v okrese Nisko, Podkarpatské vojvodství, Polsko
 Gmina Rudnik – vesnická gmina v okrese Krasnystaw, Lublinské vojvodství, Polsko
 Gmina Rudnik Wielki – zaniklá gmina v Polsku
Podobné:

 Gmina Prudník
 Gmina Rudniki